Какател има више значења:

 Какател (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какател (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику